На Чемпионате СССР 1970 года прежняя вторая группа класса «А» была разбита на две группы:
первая группа (название освободилось, так как первая группа стала называться высшей);
вторая группа.

Команды, занявшие 1-е и 2-е места, переходили в высшую лигу чемпионата 1971 года. Три команды, занявшие последние три места (15-е, 16-е и 17-е) в высшей группе, покидали её.

Ротация же между первой и второй группами (в 1971 году получили названия первая и вторая лига) осуществлялась в соответствии с рядом принципов. Рижской «Даугаве», ашхабадскому «Строителю», фрунзенской «Алге», душанбинскому «Памиру» — единственным представителям своих союзных республик в высшей и первой группах Класса «А» — место в турнире на следующий сезон было гарантировано независимо от их результатов. Худшая из четырёх команд Украинской ССР покидала турнир, её место занимал победитель 1-й зоны второй группы. Также покидали турнир два представителя РСФСР, всего — 4 команды, их места занимали победители трёх зон второй группы.

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

7 футболистов забили по 13 мячей.

Матчи

Примечания

Ссылки 

Первая группа класса «А» СССР 1970 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1970
1970